Rosamund Musgrave (ur. 28 października 1986) – brytyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Huntly Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Rosamund Musgrave pojawiła się w lutym 2006 roku, podczas zawodów juniorskich w Candanchu (Hiszpania), gdzie zajęła 42. miejsce w biegu na 5 kilometrów techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 listopada 2010 roku w Gällivare, gdzie zajęła 80. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem dowolnym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła. Swój najlepszy rezultat w zawodach Pucharu Świata uzyskała podczas Tour de Ski 2013/14. 31 grudnia 2013 w szwajcarskim Lenzerheide była 33 w sprincie stylem dowolnym.

Jej brat Andrew również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS-u

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1986